Коха́нский — фамилия. Известные носители:
 Коханский, Адам (1631—1700) — польский математик
 Коханский, Василий Аркадьевич (1904—1983) — советский хирург, Заслуженный врач РСФСР
 Коханский, Леонид (1893—1980) — пианист польско-еврейского происхождения.